Tishomingo kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Tishomingo (Mississippi)
Tishomingo (Oklahoma)